Карней-Шомрон () — израильское поселение и местный совет на Западном берегу реки Иордан, в Самарии. Карней-Шомрон был основан в 1977 году, а в 1991 году был объединён с тремя близлежащими поселениеми.

В настоящее время главой является Игаль Лахав. Примерная площадь Карней-Шомрон составляет 7250 дунамов.

Население

История 
В 1991 году два поселения было объединено в единый местный совет, названный «Местный совет Карней-Шомрон», в дальнейшем к нему приосоединилось еще несколько поселений.

Состав местного совета:
 Карней-Шомрон (основан в 1977 году), проживало 450 семей.
 Гинот-Шомрон (основан в 1984 году), проживало 850 семей.
 Неве-Менахем (основан в 1991 году), проживало 220 семей.
 Алоней-Шило (основан в 1999 году), проживало 25 семей.

Примечания 

Еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан